Salus steht für:

 Salus (Mythologie), eine römische Göttin
 Šaluš, eine hurritische Göttin
 Salus (Unternehmen), ein Naturheilmittelhersteller
 Salus BKK, eine Betriebskrankenkasse

Familienname:
 Grete Salus (1910–1996), tschechische Überlebende des Holocaust
 Hugo Salus (1866–1929), böhmischer Arzt und Schriftsteller 
 Wolfgang Salus (1909–1953), tschechischer Kommunist, Sohn von Hugo Salus

Siehe auch:
 Saluz